Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 16-án rendezték a Hakubában. Az aranyérmet a német Katja Seizinger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Mónikát kizárták, helyezetlenül zárt.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon